Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Craig (Craig County) :
comté de Craig (Oklahoma),
comté de Craig (Virginie).

Voir aussi
Craig